Il singolare del torneo di tennis Santiago Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Víctor Pecci che ha battuto in finale Christophe Freyss 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Vijay Amritraj (secondo turno)
 Hans Gildemeister (primo turno)
 Víctor Pecci (campione)
 Mario Martínez (semifinali)

 Andrés Gómez (semifinali)
 Carlos Kirmayr (secondo turno)
 Ricardo Cano (primo turno)
 Gustavo Guerrero (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santiago Open 1980